Gereben, keresztnév
 Gereben, eszköz
 Gereben, együttes